

Села:
 Білин — Волинська область, Володимирський район
 Білин — Волинська область, Ковельський район
 Білин — Закарпатська область, Рахівський район

Залізниця:
 Білин — пасажирський зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці на лінії Львів — Рахів

Див. також
 Білина